Ávilai Szent Teréz (magyar nyelvterületen Nagy Szent Teréz) (1515–1582)
 Lisieux-i Szent Teréz (magyar nyelvterületen Kis Szent Teréz) (1873–1897)
 Kalkuttai Szent Teréz  (1910–1997)